Gabriel Compagnucci (1991) – calciatore argentino
 José Compagnucci (1917-2009) – calciatore e allenatore di calcio argentino naturalizzato italiano
 Lucio Compagnucci (1996) – calciatore argentino